Sezóna DTM 2005 byla 19. sezónou německého mistrovství cestovních vozů DTM. V kalendáři sezóny je vypsáno 10 závodních víkendů, během kterých se odjedou vždy dva závody. Titul obhajoval Mattias Ekström, ale získal jej Gary Paffett.

Změny pro rok 2005 
 Vozy vyrobené v letech 2000-2003 se již šampionátu neúčastnily. Některé ale byly upraveny podle specifikace k roku 2004.
 Závody v Portugalsku a Itálii byly nahrazeny - Belgií (Spa-Francorchamps) a Tureckem (Istanbul Park).
 Opel snížil počet vozů z 6 na 4 a také z DTM odchází tým Opelu Euroteam.
 Audi a Mercedes zvýšili počet vozů z 6 na 8. Audi přidává další dva vozy Joestu, Mercedes pak přivádí nový tým Mücke Motorsport.
 Opel oznámil odchod z DTM po sezoně 2005.
 Německá pobočka BP Aral AG se stala oficiálním dodavatelem paliv a maziv pro DTM a to počínaje sedmým závodním víkendem na Nürburgringu v polovině sezony, když vypršel kontrakt Shellu.

Týmy a jezdci 
Všechny týmy užívaly pneu Dunlop.

Kalendář

Výsledky

Pohár jezdců

Pohár týmů

Pohár značek 

Motoristické sporty v Německu
Motoristické sporty v roce 2005